El término Dubravni  puede referirse a:

Dubravni (Kalmukia), localidad de la república de Kalmukia.
Dubravni (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar.
Dubravni (Rostov), localidad del óblast de Rostov.
Dubravni (Sarátov), localidad del óblast de Sarátov.